Gaibach kann meinen:

 Gaibach, Pfarrdorf der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Gaibach (Main), rechter Zufluss des Mains zwischen Neustadt am Main und Rothenfels im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Gaibach (Volkach), rechter Zufluss der Volkach bei der Einöde Stettenmühle der Stadt Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern

 Schloss Gaibach oder Gräflich Schönborn’sches Schloss Gaibach, ehemaliger Adelssitz im Ortsteil Gaibach von Volkach im Landkreis Kitzingen, Bayern, heute vom Franken-Landschulheim Schloss Gaibach genutzt

Siehe auch:
 Gaybach
 Ghaibach